Chris Nielsen (né le  à Moshi en Tanzanie) est un joueur de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Chris Nielsen a grandi au Canada. Repêché par les Islanders de New York en  ( au total) en 1998, il n'a joué que 52 rencontres dans Ligue nationale de hockey avec les Blue Jackets de Columbus à partir de l'expansion de l'équipe en 2000 jusqu'en 2002 à cause de nombreuses blessures. Par la suite, il a joué la plupart du temps dans la Ligue américaine de hockey.

Dans sa carrière de 52 matchs, il a compté 6 buts et amassé 8 passes pour 14 points et 8 minutes de pénalités.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996 || Hitmen de Calgary || LHOu || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1996-1997 || Hitmen de Calgary || LHOu || 62|| 11|| 19|| 30|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1997-1998 || Hitmen de Calgary || LHOu || 68|| 22|| 29|| 51|| 31|| 18|| 2|| 4|| 6|| 10
|-
|1998-1999 || Hitmen de Calgary || LHOu || 70|| 22|| 24|| 46|| 45|| 21|| 11|| 5|| 16|| 28
|-
|1999-2000 || Hitmen de Calgary || LHOu || 62|| 38|| 31|| 69|| 86|| 13|| 14|| 9|| 23|| 20
|-
|2000-2001|| Crunch de Syracuse || LAH|| 47|| 10|| 11|| 21|| 24|| 5|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
|2000-2001|| Blue Jackets de Columbus || LNH|| 29|| 4|| 5|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2001-2002|| Blue Jackets de Columbus || LNH|| 23|| 2|| 3|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2001-2002|| Crunch de Syracuse || LAH|| 47|| 12|| 12|| 24|| 18|| 10|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
|2002-2003|| Crunch de Syracuse || LAH|| 19|| 1|| 3|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2002-2003|| Wolves de Chicago || LAH|| 18|| 3|| 4|| 7|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|| Moose du Manitoba|| LAH|| 33|| 3|| 10|| 13|| 13|| 14|| 1|| 2|| 3|| 16
|-
|2003-2004|| Moose du Manitoba|| LAH|| 72|| 4|| 7|| 11|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005 || Bucks de Laredo || LCH|| 7|| 0|| 4|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005|| Rampage de San Antonio|| LAH|| 54|| 8|| 8|| 16|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006 || Kassel Huskies || DEL || 38|| 4|| 11|| 15|| 32|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0

| 290|| 41|| 55|| 96|| 108|| 29|| 5|| 6|| 11|| 22

| 52|| 6|| 8|| 14|| 8|| -|| -|| -|| -|| -

Voir aussi

Références 

Naissance en février 1980
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Bucks de Laredo
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Kassel Huskies
Attaquant de hockey sur glace